Emesa (bedrijf), Nederlands e-commercebedrijf
 Emesa (stad), Romeins-Syrische stad in de oudheid